Ю́рий Нику́лин: Никулин, Юрий Вениаминович (1907—1958) — советский драматург; отец В. Ю. Никулина.
 
 Никулин, Юрий Петрович (1931—1988) — советский легкоатлет, тренер, преподаватель; отец И. Ю. Никулина.